Enrico Tazzoli (sous-marin) peut faire référence à:
 , un sous-marin italien de la classe Calvi lancé en 1935 et utilisé par la Regia Marina pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 , un sous-marin italien de la classe Gato lancé en 1942 pour l'US Navy sous le nom de , puis à partir de 1954, utilisé par la Marina Militare.